Петрушка — рід рослин родини зонтичних.
 Петрушка кучерява
 Петрушка — балет Ігоря Стравінського
 Петрушка — персонаж народних лялькових вистав
 Петрушка Іштван Шімонович — український політик, голова Берегівської райдержадміністрації (до вересня 2014).

Див. також 
 Петрушки
 Петрушкін

Посилання